Fredens (parochie, Herning)
 Fredens (parochie, Odense)
 Fredens (parochie, Svendborg)
 Fredens (parochie, Aarhus)
 Fredens-Nazaret (parochie)